

Film 
 L'uomo che vide il suo cadavere (House of Secrets) – film del 1956 diretto da Guy Green
 Insieme per vendetta (House of Secrets) – film per la televisione del 1993 diretto da Mimi Leder
 La casa dei segreti (House of Secrets) – film per la televisione del 2014 diretto da Kevin L. Powers

Fumetti 
 House of Secrets – serie a fumetti della DC Comics
 House of Secrets – serie a fumetti della Vertigo

Letteratura 
 La casa dei segreti (House of Secrets) – romanzo di Chris Columbus e Ned Vizzini del 2013

Musica 
 House of Secrets – album degli Otep del 2004